Gehörn steht für:

 Kopfschmuck einiger Horntiere, siehe Hornträger
 das Geweih des Rehbocks in der Jägersprache, siehe Reh #Geweih

Siehe auch: